Phips ist der Familienname folgender Personen:
 Spencer Phips (1685–1757), Gouverneur der Province of Massachusetts Bay
 William Phips (1651–1695), Gouverneur der Province of Massachusetts Bay

Siehe auch:
 Fips
 Phipps
 Phipz